Die BCE Welsh Professional Championship 1985 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1984/85 ohne Einfluss auf die Weltrangliste und zur Ermittlung des walisischen Profimeisters. Das Turnier wurde vom 7. bis zum 11. Mai 1985 im Abertillery Leisure Centre im walisischen Abertillery ausgetragen, sodass es nach fünf Ausgaben in Ebbw Vale wieder an einen neuen Standort kam. Sieger des Turnieres wurde Ex-Weltmeister Terry Griffiths, der mithilfe eines 9:4-Sieg über Titelverteidiger Doug Mountjoy zum ersten Mal das Turnier gewann. Griffiths spielte zusätzlich mit einem 119er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Preisgeld um 500 Pfund Sterling auf 15.000 £ erhöht, wobei exakt zwei Fünftel auf den Sieger entfielen. Gesponsert wurde das Turnier vom Tischehersteller BCE.

Turnierverlauf 
Nachdem es mehrere Jahre lang eine konstante Teilnehmerzahl von acht Spielern gegeben hatte, erhöhte sich diese mit dieser Ausgabe auf zehn, sodass vor dem Viertelfinale eine Erste Runde nötig war. Diese und die Viertelfinalspiele wurden im Modus Best of 11 Frames gespielt, die Halbfinalpartien und das Endspiel schließlich im Modus Best of 17 Frames.

Finale 
Im Finale kam es zu einer Neuauflage des Endspiels von 1982, als Mountjoy mit 9:8 gesiegt hatte. Für Griffiths war es die bislang die einzige Finalteilnahme bei diesem Turnier gewesen, während Mountjoy bis zum Jahr 1985 insgesamt drei Mal das Turnier gewonnen hatte.

Das Finale war schließlich eine relativ deutliche Angelegenheit: Griffiths führte schon mit 4:0, ehe Mountjoy einen Frame gewinnen konnte. Als Griffiths schließlich schon mit 7:1 führte, kam zwar Mountjoy noch auf 7:4 an ihn heran, jedoch gewann anschließend Griffiths die zwei nötigen Frames für seinen Gewinn des Turnieres.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden drei Century Breaks gespielt, wobei alle von Terry Griffiths gespielt wurden.
  Terry Griffiths: 119, 116, 115

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1985
Sportveranstaltung im Blaenau Gwent County Borough
1985